Fénix má více významů:

 Fénix – bájný pták, který cyklicky umírá a znovu se rodí ze svého popela
 Souhvězdí Fénixe – souhvězdí na jižní obloze
 Fénix (pivo) – značka pšeničného piva, kterou vyrábí Plzeňský Prazdroj
 Nákupní galerie Fénix Vysočanská – pražské obchodní centrum

Související články 
 Phoenix (rozcestník)
 ΦNIX

Externí odkazy